«Applause»  () — пісня американської співачки й авторки пісень Леді Ґаґи з її третього студійного альбому ARTPOP. Як лід-сингл випущений 12 серпня 2013 року. Про його випуск стало відомо на закритій вечірці 12 липня 2013 року. Продюсерами треку стали Леді Гага і DJ White Shadow. 4 серпня 2013 стали відомі кілька рядків з пісні. 12 серпня 2013 року став відомий один куплет і приспів. Прем'єра пісні мала відбутися 19 серпня 2013, але через витік декількох фрагментів композиції 10 серпня (і загрози витоку усієї пісні, прем'єру перенесли раніше на один тиждень. Сингл очолив топ-чарти iTunes в 69 країнах світу.

Текст пісні 
I stand here waiting for you to bang the gong

To crash the critic saying, "Is it right or is it wrong?"

If only fame had an I.V, baby could I bear?

Being away from you, I found the vein, put it in here

I live for the applause, applause, applause

I live for the applause-plause, live for the applause-plause, live for the-

Way that you cheer and scream for me

The applause, applause, applause

Give me that thing that I love (I'll turn the lights out)

Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)

Give me that thing that I love (I'll turn the lights out)

Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)

Make it real loud

Put your hands up, make 'em touch, touch

(A-P-P-L-A-U-S-E) Make it real loud

Put your hands up, make 'em touch, touch

I've overheard your theory, "Nostalgia's for geeks"

I guess sir, if you say so, some of us just like to read

One second I'm a Koons fan, suddenly the Koons is me

Pop culture was in art, now art's in pop culture, in me

I live for the applause, applause, applause

I live for the applause-plause, live for the applause-plause, live for the-

Way that you cheer and scream for me

The applause, applause, applause

Give me that thing that I love (I'll turn the lights out)

Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)

Give me that thing that I love (I'll turn the lights out)

Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)

Make it real loud

Put your hands up, make 'em touch, touch

(A-P-P-L-A-U-S-E) Make it real loud

Put your hands up, make 'em touch, touch

Woo, touch, touch

Woo, touch, touch now

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh

I live for the applause, applause, applause

I live for the applause-plause, live for the applause-plause, live for the-

Way that you cheer and scream for me

The applause, applause, applause

Give me that thing that I love (I'll turn the lights out)

Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)

Give me that thing that I love (I'll turn the lights out)

Put your hands up, make 'em touch, touch (Make it real loud)

Make it real loud

Put your hands up, make 'em touch, touch

(A-P-P-L-A-U-S-E) Make it real loud

Put your hands up, make 'em touch, touch

Примітки

Посилання 

Пісні за алфавітом
Сингли Леді Гаги
Сингли 2013
Англомовні пісні
Пісні, написані Леді Гагою